Cserni ist der Familienname folgender Personen:

 Éva Cserni (* 1953), ungarische Badmintonspielerin
 János Cserni (* 1945), ungarischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Czerny
 Černý
 Cerny (Begriffsklärung)